— японский гимнаст, олимпийский чемпион.

Родился в Канагаве; окончил . В 1976 году на Олимпийских играх в Монреале завоевал золотую и бронзовую медали.

Ссылки 
 

Гимнасты Японии
Чемпионы летних Олимпийских игр 1976 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1976 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 1976 года